Welsh Open 2016 − szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2015/2016. Rozegrany w dniach 15 - 21 lutego 2016 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).

Nagrody 

Zwycięzca: 60 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 5 000 £
Runda 3: 3 000 £
Runda 2: 2 000 £

Najwyższy break turnieju: 2 000 £
Maksymalny break: 10 000 £

Łączna pula nagród: 334 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Welsh Open
2016 w Walii
2016 w sporcie
Sport w Cardiff